OA steht als Abkürzung für:

 Afghanistan, nach dem ICAO-Code
 Oberamt (Württemberg), war die althergebrachte Bezeichnung einer württembergischen Verwaltungseinheit und hatte bis 1934 Bestand, als nach der NS-Machtübernahme die Oberämter mit der Württembergischen Kreisordnung in Kreise umbenannt wurden
 Oberarm, ein Teil des Armes und bildet den körpernahen Abschnitt der oberen Extremität
 Oberarzt, ein Arzt in leitender Funktion, meist in einer Klinik oder in einem medizinischen Versorgungszentrum
 Oberauditorat, Bereich des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
 Official Aid for Countries and Territories in Transition, siehe Entwicklungszusammenarbeit
 Offizieranwärter, ein Anwärter auf den Offiziersrang beim Militär, je nach Staat haben Offizieranwärter einen unterschiedlichen Status
 Olympic Airlines, eine ehemalige staatliche griechische Fluggesellschaft, Sitz in Athen nach dem IATA-Code
 Open Access (englisch für offener Zugang), der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien im Internet
 OpenArena, ein freier Klon von Quake III Arena
 operational amplifier, Operationsverstärker, ein elektronischer Verstärker, der einen invertierenden und einen nichtinvertierenden Eingang besitzt und meist eine sehr hohe Spannungs-Verstärkung aufweist
 Optische Achse (Optik)
 Opus Angelorum, siehe Engelwerk
 Ordnungsamt, eine Organisationseinheit innerhalb der Kommunalverwaltung
 Organisationsaufstellung, nutzt die räumliche Veranschaulichung von (inneren) Beziehungsbildern personaler System-Einheiten
 Originalausgabe, jeder Titel, der erstmals auf dem in- oder ausländischen Buchmarkt erscheint
 Osteoarthritis, eine Arthrose
 Overeaters Anonymous, eine internationale Selbsthilfegruppe für Menschen mit Ess-Störungen, deren Programm auf den gottesbezogenen Zwölf Schritten der Anonymen Alkoholiker beruht
 overlap add, siehe segmentierte Faltung, ein Verfahren zur Schnellen Faltung, wird in der digitalen Signalverarbeitung eingesetzt 

OA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Oberallgäu
 Niederlande: Händlerkennzeichen für Anhänger

O-A als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Oldtimer

Oa steht für:

 Oa (Parish), ein Parish auf der Insel Islay
 Oberabschnitt, siehe Organisationsstruktur der SS
 The Oa, eine Halbinsel der schottischen Insel Islay

o. A. (mit Leerzeichen) steht als Abkürzung für:

 ohne Autor, siehe Anonymität#Bedeutungsinhalte
 ohne Altersbeschränkung, siehe Altersfreigabe

o. a. (mit Leerzeichen) steht als Abkürzung für:

 oben angeführt

Siehe auch:
 OÄ
 OAA

OA